Не путать с китайской певицей Сунь Юэ, чьё имя пишется такими же иероглифами.

Сунь Юэ (, род. 6 ноября 1985 года) — китайский профессиональный баскетболист в настоящее время выступающий за клуб «Бэйцзин Дакс» из Китайской баскетбольной ассоциации. Юэ стал пятым китайским баскетболистом в истории НБА, который смог стать чемпионом НБА в сезоне 2009/2010 в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

Карьера в НБА 
Первоначально Сунь подавал заявку для участия в драфте НБА 2006 года, однако позже отозвал её. На следующий год, на драфте 2007 года он был выбран во втором раунде под 40 общим номером «Лос-Анджелес Лейкерс». Несмотря на то, что он был выбран он ещё год оставался с «Олимпианс» до подписания контракта с «Лейкерс» в 2008 году. Всего через несколько дней по приезде в США Сунь заболел инфекционным мононуклеозом и был доставлен в больницу. Дебют Суня в НБА состоялся 7 декабря. В игре против «Милуоки Бакс» он набрал 4 очка за 5 минут игрового времени. За «Лейкерс» Сунь отыграл всего 10 матчей за которые набрал 6 очков. В марте «Лейкерс» перевели его из состава команды в Лигу развития НБА в клуб «Лос-Анджелес Ди-Фендерс». За «Ди-Фендерс» он отыграл 6 игр и среднем набирал по 9,8 очка, делал 3,3 подбора и 3,7 передачи за игру. Из-за растяжения связок лодыжки он был вынужден пропустить остаток сезона. Во время игр плей-офф НБА Сунь ездил вместе с командой и участвовал в тренировках, однако ни разу не вышел в официальных матчах. Юэ стал вторым китайцем и первым из народа Хань, завоевавшим титул чемпиона НБА.

31 июля 2009 года «Лейкерс» разорвали контракт с Сунем.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Лос-Анджелес Ди-Фендерс»
Игроки «Бэйцзин Дакс»
Игроки «Бэйцзин Роял Файтерс»